Jabouille est un patronyme porté notamment par :

 Jean-Pierre Jabouille (1942-2023), pilote automobile français ;
 Pierre Jabouille (1875-1947), ornithologue d'origine française.